Мариа́нна Арка́дьевна Яровска́я () ― российско-американский режиссёр―кинодокументалист, номинант на премию Оскар 2018 года за документальный фильм «Женщины ГУЛАГа» по книге «Женщины ГУЛАГа: Истории пяти замечательных жизней» Пола Грегори.

Биография 
Родилась 1 декабря 1971 года в Москве, РСФСР. Её отец, Аркадий Яровский — учёный и создатель советской ракетной техники, мать, Марианна Яблонская — театральная актриса и писательница. Прадед по материнской линии — Александр Ница. Другой прадед — Виктор Гольцев. Непрямая родственница Петра Боборыкина.

В возрасте 16 лет Мариaнна поступила в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова на факультет журналистики. Учёбу в университете Яровская совмещала с работой корреспондентом на радио «Эхо Москвы», а позднее корреспондентом и редактором международного отдела новостей в новостной телепрограмме «Время» и в программе ТСН с Татьяной Митковой и Павлом Огородниковым. В 1993 году перешла в только что созданную телекомпанию НТВ, где со дня основания компании работала корреспондентом в программе «Намедни» с Леонидом Парфеновым.

В 1995 году Марианна поступила в Университет Южной Калифорнии (США) на режиссёрский факультет, на котором в своё время учились известные режиссеры Джордж Лукас и Роберт Земекис. Ещё во время учёбы сняла свой дебютный короткометражный фильм «Нежелательные», который был удостоен студенческой премии «Оскар» и показан на Каннском кинофестивале. В 2000-м году окончила университет со степенью магистра изящных искусств (M.F.A.). После этого работала на «National Geographic TV and Film», в НАСА, в компании Гринпис США, на «Историческом канале» и канале «Дискавери».

Её документальный фильм «Святые воины», был показан в 35 странах мира. В 2006 году руководила отделом исследований фильма Неудобная правда, получившего премию «Оскар» за лучший документальный фильм. Продюсировала художественные фильмы «Жадные лживые ублюдки» (2012). «Женщины ГУЛАГа» вошлел в шорт-лист премии «Оскар» и был показан на Московском Международном Кинофестивале в 2018 году.

Работала в исследовательском отделе и продюсером архивов над фильмами «В чужие руки: Истории Киндертранспорта» (2001) и отмеченными наградами художественными документальными фильмами «Обратный отсчет до нуля» (2010), «Самсара» (2012), «Дух марафона II» (2013), «Последние дни во Вьетнаме» (2014), «Судно» (2014), «Торговцы сомнениями» (2014), «Красная армия» (2014), «Быстрое течение» (2016), «Ставка на ноль» (2016), «Бостон» (2017), «Большая ложь» (2018), «Олег» (2021), «Селена Гомес: Я и мой мир» (2022) и Magazine Dreams (2022).

С 2009 года Марианна Яровская занимается преподавательской деятельностью в России и за рубежом.

Награды и премии 
 Студенческий «Оскар» за фильм «Нежелательные»
 Премия «Оскар» за лучший документальный фильм («Неудобная правда»)

Фильмография 
 В чужие руки: Истории Киндертранспорта (1999)	― исследователь
 Нежелательные () (1999) ― режиссер, продюсер
 Неудобная правда (2007) ― руководитель отдела исследований
 Отсчет до нуля () (2010)― исследователь
 Святые воины () (2007) ― режиссер, продюсер
 Самсара (2011) ― исследователь
 Жадные лживые ублюдки	() (2012) ― продюсер
 Пусси Райт: Движение () (2013) ― исполнительный продюсер
 Торговцы сомнениями () (2014) ― исследователь
 Красная армия () (2014) — исследователь
 Сосуд () (2014) — исследователь
 Кровавая дорога () (2014) ― исследователь
 Восьмидесятые (сериал) () (сериал) (2016) — исследователь
 Кровавая дорога () (2017) ― исследователь
 Марафон Скид Роу () (2017) ― исследователь
 Женщины ГУЛАГа (2018) ― режиссер, продюсер
 Большая ложь (2019)	― исполнительный продюсер
 Олег: История Олега Видова () (2021) ― продюсер-консультант
 Как стать тираном () (сериал) (2021)	― продюсер
 Селена Гомес: Я и мой мир () (2022)	― продюсер архивов
 Вишняк (2023)	― исследователь

Примечания

Ссылки 
 Марианна Яровская. Между Парижем и Городом ангелов
 Голливуд оценил «Женщин ГУЛАГа»
 Марианна Яровская: эксперименты в кино только начинаются
 «Женщины ГУЛАГа» — как путь к осмыслению прошлого и пониманию настоящего
 ИНТЕРВЬЮ. Н.Лопатина Марианна Яровская: История от первого лица
 А. Гатилин: Зло не победит, но и правда не восторжествует
 Марианна Яровская
 Марианна Яровская

Выпускники факультета журналистики МГУ
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Кинодокументалисты